«Заложники» () — американский телесериал, основанный на оригинальном израильском формате, с Тони Коллетт в главной роли. В центре сюжета находится семья врача, чью семью террористы берут в заложники, чтобы она совершила убийство президента. Сериал вышел на CBS в сезоне 2013—2014 годов. Его премьера состоялась 23 сентября 2013 года. Сезон состоял из 15 эпизодов без возможности продления. Сериал является первой за последние годы попыткой канала CBS выпустить не процедурную драму, а последовательную.

Актёры и персонажи 
 Тони Коллетт — Эллен Сандерс
 Дилан Макдермотт — Дункан Карлайл
 Тейт Донован — Брайан Сандерс
 Куинн Шепард — Морган Сандерс
 Матеус Уорд — Джейк Сандерс
 Билли Браун — Арчер Петит
 Сандрин Холт — Мария Гонсалес
 Риз Койро — Крамер Дилейни
 Джеймс Нотон — президент Пол Кинкейд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Драматические телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Warner Bros. Television
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы США, завершённые в 2014 году